Tan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Benito C. Tan
 Jiang-Li Tan
 Jingjing Tan
 Kit Tan
 Swee-Hee Tan